Crazier – singolo di Gary Numan del 2003
Crazier – singolo di Taylor Swift del 2009